La Croissance zéro est une théorie selon laquelle toutes les activités économiques devraient tendre à un état d'équilibre, un état stable. Le rapport Halte à la croissance ? (ou « rapport Meadows ») peut être considéré comme fondateur.

Théorie 
La théorie implique que le modèle de croissance continue est intrinsèquement instable, crée le cycle boom/récession, et que dans un contexte de ressources limitées, elle ne pourra maintenir les niveaux actuels de prospérité indéfiniment.

Les défenseurs de cette théorie critiquent également le postulat « croissance économique vaut progrès », une équation qu'il dénomme « le fétichisme de la croissance », et pose comme hypothèse que la durabilité est la qualité essentielle à rechercher.

Voir aussi

Articles connexes 
 Décroissance
 Halte à la croissance ?
 Malthusianisme

Liens externes 
  New Economics Foundation
  Zero Growth Initiative
  Post-autistic economics network
  The story of stuff 

Croissance économique
Socioéconomie
Politique économique
Théorie économique